Schlarmann ist der Familienname folgender Personen: 

 Franz Schlarmann (1910–1980), deutscher Verwaltungsjurist
 Hans Schlarmann (1950–2017), deutscher Jurist und Rechtswissenschaftler
 Josef Schlarmann (* 1939), deutscher Politiker (CDU) und Wirtschaftsfunktionär
 Susanne Schlarmann (* 1968), deutsche Volleyballspielerin